Gervinus ist der Name von:

 Georg Gottfried Gervinus (1805–1871), deutscher Historiker und nationalliberaler Politiker
 Victoria Gervinus (1817–1893), deutsche Musikerin und Herausgeberin